Влади́мир Миро́нов:
 
 
 Миронов, Владимир Георгиевич (1939—2007) — профессор Московского энергетического института.
 Миронов, Владимир Николаевич (род. 1961) — российский актёр.
 Миронов, Владимир Петрович (1925—1977) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Владимир Фёдорович (род. 1957) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.
 Миронов, Владимир Флорович (1924—1993) — советский учёный-химик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.